Thomas Murray est un nom pouvant désigner:

Politiques
 (1770-1823), homme politique américain de Pennsylvanie
Thomas Murray (1836-1915), homme politique canadien en Ontario et au Québec
 (1880-1981), homme politique canadien en Ontario
 (1885-1969), homme politique australien de la Nouvelle-Galles du Sud
 (1891-1966), homme politique néo-zélandais
 (1894-1971), homme politique américain du Tennessee
 (1938-1998), homme politique américain du Wisconsin

Sports
 (1877-1944), joueur écossais de curling
 (1889-1976), joueur anglais de football
 (1893-1963), gardien américano-canadien de hockey sur glace
 (né en 1969), rameur olympique américain
Thomas Murray (né en 1994), rameur olympique néo-zélandais
, joueur américano-écossais de football

Autres
 (1663-1734), portraitiste et peintre écossais
 (1792-1872), écrivain écossais
 (1860-1929), inventeur et homme d'affaires américain
 (1873-1959), dramaturge irlandais
 (né en 1938), neurologue et auteur canadien
 (né en 1943), organiste américain

Murray, Thomas